Isla James ist der Name folgender Inseln:
 Isla James (Südliche Shetlandinseln) südöstlich von Smith Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 spanischer Name der James-Insel (Chile) im Chonos-Archipel, Chile, Südamerika

Siehe auch:

 James-Insel
 James Island